Посадово — топоним

Два населённых пункта в Польше:
 Посадово — село, гмина Кробя, Гостыньский повят, Великопольское воеводство.
 Посадово — село, гмина Львувек, Новотомыский повят, Великопольское воеводство.

См. также 
 Посадув